Všestary kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Všestary (okres Hradec Králové)
 Všestary (okres Praha-východ)